Gjin Pjeter Pervizi – patriota albanese
 Lek Pervizi – pittore, scrittore e poeta albanese
 Prenk Pervizi – generale albanese